14-й Міжзональний турнір з шахів — один з етапів шахових змагань на першість світу, що проходив у Суботиці від 22 червня до 14 липня 1987 року.

Троє переможців здобули право грати в матчах претендентів.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахи: Енциклопедичний словник//Гол. ред. А. Є. Карпов. — М.:Рад.енциклопедія, 1990. — С. 470, 600. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
  Партії на сайті pgnmentor.com

Міжзональні турніри
1987 у шахах